Tabela końcowa First Division w sezonie 1986/1987.
M = liczba meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; +/– = różnica bramek; Pkt = punkty

Legenda

Play-offy

Przypisy 

1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1986 w Wielkiej Brytanii
1987 w Wielkiej Brytanii